

Фрумушика-Нова — село в Тарутинському районі Одеської області, знищене радянською владою 1946 року у зв'язку з облаштуванням військового полігону.

Фрумушика () — комуна у повіті Ботошані.
 Фрумушика () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Фрумушика.
 Фрумушика () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Медиржак.

Фрумушика () — село у Кагульському районі.
 Фрумушика () — село у Фалештському районі.
 Фрумушика () — село у Флорештському районі.
 Фрумушика () — село у Леовському районі.
 Фрумушика () — село у Кишиневі.
 Фрумушика-Ноуе () — село у Флорештському районі.